André Diethelm (1896-1954), résistant et homme politique français
 Caspar Diethelm (1926-1997), compositeur suisse
Heidi Diethelm Gerber (1969-), championne de tir suisse
Michael Diethelm (1985-), footballeur suisse
Pascal Diethelm (1944-), cadre suisse de l'OMS et haut responsable de la lutte anti-tabac
Roman Diethelm (1980-), hockeyeur suisse.

Diethelm est également un ancien prénom germanique, né de la liaison des mots allemands diet  (peuple) et helm (protection) et existant aussi sous la forme italienne (rare) Detalmo :
 Diethelm von Eichel-Streiber (1914-1996), pilote allemand de la Luftwaffe
 Diethelm Ferner (1941-), entraîneur de football allemand
 Detalmo Pirzio-Biroli (1915-2006), résistant anti-nazi, gendre de l'ambassadeur allemand Ulrich von Hassell
  Detalmo Savorgnan de Brazza (née Cora Slocomb), éducatrice et philanthrope américaine, belle-sœur de Pierre Savorgnan de Brazza.